Драгољуб Јовановић (Рача Крагујевачка, 14. август 1897 — Београд, 11. мај 1978) био је југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1970
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|3
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1974. || Отписани || Портир у болници
|-
| 1974. || Отписани (ТВ серија) || Портир у болници
|-
| 1975. || Сведоци оптужбе (ТВ филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1897.
Умрли 1978.
Српски глумци
Југословенски глумци
Рачани